Ла Баљена има више значења:

 Ла Баљена (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Баљена (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Баљена (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику